Nieuwenhof (Maaseik), een kasteel bij Maaseik
Kasteel Nieuwenhof, een kasteel bij Moergestel
Klooster Nieuwenhof (Maastricht), een begijnhof, later klooster, nog later weeshuis, thans UCM in Maastricht; zie ook Nieuwenhofwal en Nieuwenhofpoortje
Nieuwenhof (Nuth), een pachthoeve in de volksmond bekend als Nuinhof gesticht in de 13e eeuw. In 1380 leenhof van het huis van Valkenburg, later van het kapittel van de O.L.V.-kerk van Aken. Geboortehuis van Auguste Kerckhoffs ook wel genoemd August Kerckhoffs van Nieuwenhoff. Gesloopt in 1934 i.v.m. de aanleg van de snelweg A76